Homogénost ali istoródnost na splošno pomeni enotnost v sebi. Za različne posebne pomene glej:

 homogenost (matematika), različni pomeni
 v statistiki:
 homoskedastičnost
 homogenost (statistika), logično konsistentne matrice podatkov
 homogenost (fizika), v fiziki lahko pomeni translacijsko invarianco ali pa gre za homogenost enot v enačbah
 homogenetski ali homoplastičen, izraz v biologiji, s katerim označujemo podobnost v strukturi zaradi skupnega prednika
 homogenizacija je intenzivno mešanje faz, ki ena v drugi nista topni, da dobimo topno suspenzijo ali emulzijo

Izposojenke iz grščine